Osoby o tym nazwisku:
 Jovanka Smederevac – austriacka brydżystka
 Petar Smederevac – jugosłowiański szachista